723 Hammonia – asteroide della fascia principale
 Hammonia (personificazione) – personificazione di Amburgo 
 Hammonia (genere) – genere dei Foraminifera
 Hammonia – denominazione in latino medievale di Amburgo